Филокл () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
 Филокл (V век до н. э.) — древнегреческий драматург
 Филокл (V век до н. э.) — древнегреческий архитектор
 Филокл (казнён в 405 до н. э.) — афинский флотоводец
 Филокл — царь Сидона (287—262/261)
 Филокл (казнён в 179 до н. э.) — македонский военачальник